

Geografia
 Barron – città del Wisconsin
 Barron – fiume del Canada
 Barron – fiume dell'Australia

Persone
 Steve Barron – regista irlandese
 Carlos Barrón – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Andrew Barron – calciatore neozelandese
 Alex Barron – giocatore di football americano statunitense
 Mark Barron – giocatore di football americano statunitense
 John Sheperd-Barron – inventore scozzese
 Earl Barron – cestista statunitense
 Kenny Barron – musicista statunitense
 David Barron – produttore cinematografico britannico
 Craig Barron – supervisore agli effetti visivi statunitense
 Juan Manuel González Barron – wrestler messicano
 Dana Barron – attrice statunitense
 Thom Barron – attore pornografico tedesco
 Wally Barron – politico statunitense
 T. A. Barron – scrittore statunitense

Fumetti
 Brad Barron – personaggio

Altre voci
 Contea di Barron – Contea del Wisconsin
 Provincia di Tomás Barrón – Provincia della Bolivia
 Distretto di Eleazar Guzmán Barrón – Distretto del Perù